C11H14N4O4 – formula molecolare della doxofillina
C11H14N4O4 – formula molecolare della forodesina

Formule molecolari